Invading LA (Invadiendo a Los Ángeles, en español) será el próximo evento de lucha libre profesional producido por la empresa mexicana Lucha Libre AAA Worldwide. Originalmente el evento se llevariá a cabo el 13 de octubre de 2019 desde el The Forum en Inglewood, California, pero se pospuso una fecha determinada para el evento.

Producción 
En abril de 2019, se anunció que Lucha Libre AAA Worldwide presentaría un espectáculo en el Hulu Theater. Durante la conferencia de prensa para el programa MSG, AAA especuló sobre futuros eventos en los Estados Unidos. El 19 de junio, se anunció que AAA celebraría un segundo evento de EUA en The Forum el 13 de octubre.

Véase también 
 Anexo:Eventos de pago por visión de la AAA
 When Worlds Collide
 Lucha Invades NY

Referencias 

Invading LA
Invading LA
Invading LA